Леонид Васильевич Миха́йлов:
 Михайлов, Леонид Васильевич (1906—1941) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Михайлов, Леонид Васильевич (1935—2006) — солист, народный артист РФ.